Ни́на Смирно́ва:
 Смирнова, Нина Апполинарьевна (1927—2007) — советская работница сельского хозяйства, дважды Герой Социалистического Труда.
 
 Смирнова, Нина Дмитриевна (1928—2001) — советский и российский историк-албанист, сотрудник института всеобщей истории РАН, автор монументального научного исследования «История Албании в XX веке».
 Смирнова, Нина Сергеевна (1908—1978) — советский фольклорист.